Velje Polje est un toponyme qui peut désigner :
Velje Polje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
Velje Polje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.